Der Kanton Sombernon ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Wahlkreis im Arrondissement Dijon, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; sein Hauptort war Sombernon.

Der 28 Gemeinden umfassende war 240,21 km² groß und hatte 5854 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 

Sombernon
Aufgelöst 2015